Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a jégkorongtornát február 15. és 25. között rendezték Oslóban. A tornán 9 nemzet válogatottja vett részt. Az aranyérmet a kanadai csapat nyerte meg. Ez volt egyben a 19. jégkorong-világbajnokság is.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Lebonyolítás 
A 9 csapat egy csoportot alkotott. Körmérkőzések döntötték el a csoport végeredményét, mindegyik csapat nyolc mérkőzést játszott. A csoport végeredménye egyben a torna végeredménye is lett, azonban a harmadik és negyedik helyen holtverseny miatt egy külön mérkőzést rendeztek a bronzéremért.

Mérkőzések

Végeredmény

Bronzmérkőzés 
 Svédország és Csehszlovákia nyolc mérkőzés után egyenlő pontszámmal és gólkülönbséggel állt a harmadik helyen ezért helyosztó mérkőzésre került sor.

 Svédország nyerte a bronzérmet.

Jegyzetek

Források 

Sportágak az 1952. évi téli olimpiai játékokon
1952
1952